Archipowa ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Iwanowna Archipowa (* 1955), russische Malerin
 Anna Walerjewna Archipowa (* 1973), russische Basketballspielerin
 Irina Konstantinowna Archipowa (1925–2010), russische Opernsängerin
 Julia Archipowa (* 1984), kirgisische Marathonläuferin
 Ludmila Archipowa, russische Leichtathletin
 Valentina Archipowa (1918–1943), sowjetische Fremdarbeiterin, Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Weronika Archipowa (* 2002), russische Sprinterin

Arkhipova bzw. Archipowa steht für:

 (4424) Arkhipova, ein nach Irina Konstantinowna Archipowa benannter Asteroid

Siehe auch:

 Archipow